András (1013–1060) magyar királyi herceg, I. András néven magyar király, Vazul herceg elsőszülött fia
András (1176/77–1235) magyar királyi herceg, II. András néven magyar király, III. Béla magyar király másodszülött fia
András magyar királyi herceg (1210/12–1234), Halics hercege, II. András magyar király harmadszülött fia
András (1265 körül–1301) magyar királyi herceg, III. András néven magyar király, Utószülött István fiaként II. András magyar király unokája
András (1268–1278) magyar királyi herceg, V. István magyar király másodszülött fia
András (1327–1345) magyar királyi herceg, Calabria hercege, címzetes nápolyi király, I. Károly (Róbert) magyar király másodszülött fia